Ferdinand II. Leónský (1137 – 22. leden 1188) byl král Leónu a Galicie v letech 1157 – 1188. Pocházel z burgundsko-Ivrejské dynastie. Byl druhorozeným synem kastilského, leónského a galicijského krále Alfonse VII. Byl pohřben v katedrále Santiago de Compostela.

Vývod z předků

Externí odkazy 
 

Burgundsko-ivrejská dynastie
Kastilští infanti
Galicijští králové
Leónští králové
Poutníci do Santiaga de Compostela
Účastníci reconquisty
Pohřbení v katedrále v Santiago de Compostela
Narození v roce 1137
Úmrtí 22. ledna
Úmrtí v roce 1188
Muži